, es una universidad privada en Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japón.

Historia 
El Gobierno  Shōwa fundó la universidad en 1953

Enlaces externos 

 University of Tsurumi (en Japónés)